Scotts Bay – dawna nazwa miejscowości (community) Scots Bay w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Kings;
 Scotts Bay – dawna nazwa zatoki Scots Bay w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland.